Deutscher Kolonialverein bezeichnet

 Deutscher Kolonialverein (1882), 1882 gegründet und 1887 in der Deutschen Kolonialgesellschaft aufgegangen
 Deutscher Kolonialverein (1904), 1904 als Deutschvölkischer Kolonialverein gegründet, ab 1907 bis  ca. 1920 Deutschnationaler Kolonialverein, 1933 mit der Deutschen Kolonialgesellschaft verschmolzen